Irini – variante del nome Irene
Irini - una stazione della metropolitana di Atene
Irini Terzoglou - una sportiva greca
Operazione Irini - operazione militare di sicurezza marittima che opera nel Mediterraneo